Austriacka Formuła 3 Sezon 1998 – szesnasty sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1998 w sportach motorowych
1998